Пуерто Рико има више значења:

 Пуерто Рико (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пуерто Рико (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пуерто Рико (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Рико (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Рико (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Рико (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Рико (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Рико (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Рико (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Рико (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Рико (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто Рико (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Рико (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто Рико (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто Рико (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуерто Рико, Ел Репарито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуерто Рико (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуерто Рико (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пуерто Рико (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуерто Рико (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуерто Рико (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуерто Рико (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуерто Рико (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуерто Рико (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерто Рико (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерто Рико (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику